Medwedka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Medwedka (Perm, Gornosawodski), Siedlung städtischen Typs in der Region Perm, Gornosawodski rajon

 ländliche Siedlungen und Dörfer:
 Medwedka (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Medwedka (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Medwedka (Orenburg, Sewerny), in der Oblast Orenburg, Sewerny rajon
 Medwedka (Orenburg, Sorotschinski), in der Oblast Orenburg, Sorotschinski rajon
 Medwedka (Orenburg, Tozki), in der Oblast Orenburg, Tozki rajon
 Medwedka (Perm, Tschastinski), in der Region Perm, Tschastinski rajon
 Medwedka (Tatarstan), in der Republik Tatarstan
 Medwedka (Twer), in der Oblast Twer
 Medwedka (Udmurtien), in der Republik Udmurtien